Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Volvo Car Open 2021 der Damen. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen vom 3. bis 4. April 2021 an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2021
Tennisturnier in Charleston (South Carolina)